Neupert ist der Familienname folgender Personen:

 Albin Neupert (1872–1946), Schweizer Kunsthändler
 Alexander Neupert-Doppler (* 1981), deutscher Politikwissenschaftler
 Anja Neupert (* 1978), deutsche Leichtathletin
 Edmund Neupert (1842–1888), norwegischer Pianist, Komponist und Musikpädagoge
 Erich Neupert (* 1934), deutscher Fußballspieler

 Hans Neupert (1920–2017), deutscher Grafiker und Maler
 Herbert Neupert (1911–2002), deutscher Verkehrsexperte und Korporationsfunktionär
 Jochen Neupert (1958–2015), deutscher Schauspieler
 Johann Christoph Neupert (1842–1921), deutscher Klavierbauer
 Karl Neupert (1910–1991), deutscher Architekt und Raumplaner
 Lothar Neupert (1936–2015), deutscher Fußballtorhüter
 Lucie Neupert, vormals Lucie Fischer (1896–1978), deutsche Politikerin
 Luise Neupert-Keil (1926–2009), deutsche Werbegrafikerin und Scherenschnitt-Künstlerin
 Michael Neupert (* 1986), deutscher Schauspieler
 Robin Neupert (* 1991), deutscher Fußballspieler
 Titus Neupert (* 1985), deutscher Physiker und Hochschullehrer
 Uwe Neupert (* 1957), deutscher Ringer
 Walter Neupert (1939–2019), deutscher Biochemiker

Neupert bezeichnet die Firmen:
 Neupert, Hersteller von Klavichorden, Spinetten, Cembali und Hammerflügeln; siehe Johann Christoph Neupert
 Galerie Neupert, Kunstsalon in Zürich bestehend von 1911 bis ca. 1970

Siehe auch:
 Neubert, Neuberth